Jeanne Le Ber (1662-1714) est une célèbre recluse canadienne.
 Jacques Le Ber (1633-1706) est un marchand et seigneur canadien.
 Claude Le Ber, né en 1931 à Mont-Saint-Aignan, est un ancien coureur cycliste français
Maxime Le Ber mouton professionnel